Санта Ана Маја има више значења:

 Општина Санта Ана Маја (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Санта Ана Маја (Санта Ана Маја, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику